Carl Kruse kan syfta på:

* Carl Kruse (1651–1732), svensk friherre och general
 Carl Kruse (1825–1877), svensk handelsman, fabriksidkare och riksdagsman